Żabi król – baśń braci Grimm

Filmy 
 Żabi król – film z 1987 roku
 Żabi król – film z 1991 roku
 Żabi król – film z 2008 roku
 Żabi król – film z 2017 roku

Inne  
 Żabi Król – powieść Adama Daviesa